Der Name Nullstellensatz wird in der Mathematik in unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt:

 für den auch in der englischsprachigen Literatur als „Nullstellensatz“ bekannten hilbertschen Nullstellensatz
 für den Nullstellensatz von Bolzano, einen Spezialfall des Zwischenwertsatzes
 für die Aussage, dass ein Polynom P(X) genau dann einen Linearfaktor X − a enthält rsp. sich in Linearfaktoren zerlegen lässt (Produktform), wenn P(a) = 0 gilt, siehe: (gaußscher) Fundamentalsatz der Algebra und Polynomdivision